Климат Минска умеренно континентальный (по Алисову), влажный континентальный (Dfb) (по Кёппену), со значительным влиянием атлантического морского воздуха. Лето тёплое, но обычно не жаркое. Зима чаще мягкая, с частыми оттепелями. В последние годы наметилась чёткая тенденция к повышению температуры в зимний период.
В последнее время температура воздуха зимой в Минске стала чаще опускаться ниже -20°, однако, это происходит на очень короткий период (2-3 дня).В остальное время на территории Минска господствуют воздушные субарктических широт, которые смешиваются с массами умеренных широт, это сопровождается переменчивой температурой с частыми оттепелями. В среднем, оттепель происходит раз в 2 недели и длится 3-5 дней. Температура в это время ночью всё же отрицательная (около -3),а днём поднимается выше 0(до +6). Оттепели чаще происходят в декабре, а реже всего в период от середины января до середины февраля.
Но вот настал конец февраля и устанавливается засушливая, солнечная погода. Это признак начала ранней весны. В это время температура воздуха держится от -2 ночью до +9 днём. Это связано с приходом воздушной массы из субтропических широт. Такая погода продолжается в среднем около 2-3 недель.Далее ненадолго приходит мокроснежная погода со средней температурой +2°.Она продолжается не более недели.С конца марта до начала мая господствуют 2 массы: субарктическая и субтропическая. Это сопровождается очень переменчивой погодой, температурой, влажностью, давлением.
Температура уже положительная:от +2 ночью до +11 днем в конце марта, начале апреля и +8 ночью и около +17 днём в конце апреля. С середины мая по середину сентября в Минске лето. Средняя температура воздуха летом 24° днём и 14° ночью, но она нередко превышает +27°. Есть и температурные рекорды: в 2021 году зафиксировали температуру +36.5° 24 июня.
Все климатические значения замерялись на метеостанции Минск, расположенной в Минской области, которая имеет следующие характеристики:
 Географические координаты: 53,92° с. ш., 27,65° в. д.
 Индекс по каталогу ВМО: 26850
 Высота барометра над уровнем моря 224,7 м.

Первые климатические измерения были произведены в 1891 году, так что ниже будут представлены данные, начинающиеся с 1891 года включительно. Некоторые данные в первой половине прошлого века пропущены, по причине несовершенства тогдашних измерительных приборов, частых их поломок и невозможности починить их во времена войн, революций и массовых восстаний.

Температура воздуха 
Все температурные значения в таблицах представлены в градусах Цельсия (°C) и точность их измерения составляет 0,1 °C (одна десятая градуса Цельсия).

Общие сведения о температуре

Температурные рекорды и среднесуточные нормы по дням 

Каждый столбец в информативной части таблицы разбит на три подстолбца, в первом из которых содержится информация о температурных максимумах по дням и годы установления этих «рекордов», расположенные под спойлерами. Во вторых подстолбцах находятся средние нормы, с закомментированными среднесуточной максимальной и минимальной (средними дневными и ночными?) температурами воздуха соответственно. Несложно заметить, что в тёплые месяцы разница между этими температурами в несколько раз больше, чем в холодные. В последних же, третьих подстолбцах, записана информация о самой холодной температуре по дням. При наведении курсора на каждую из ячеек всплывает год, в который был зафиксирован каждый из данных минимумов. В последней строчке с пометкой «МЕСЯЦ» представлены данные о самых тёплых/холодных месяцах за историю метеонаблюдений и норме среднемесячных температур за период 1981—2010 гг.

Во вторых подстолбцах данные о среднесуточной максимальной и минимальной температурах воздуха с течением времени идут неравномерно, как, например, данные о среднесуточных нормах, так как они взяты за какой-то ограниченный неопределённый промежуток времени и их графики получаются представлены в виде кривых, а не прямых гладких линий. Эти значения были взяты с сайта Республиканского Гидрометеорологического центра из соображения точности их вычислений. Здесь средние дневные и ночные температуры считаются с точностью до сотых долей процента, в то время как на сайте Погода и Климат , исходя из графика, на каждый градус Цельсия можно привести всего лишь пять разных численных показателей температур.

Среднегодовая температура за период 1981—2010 гг. равна 6,7 °C. Среднегодовые максимум и минимум за тот же период наблюдений составляют 10,6 °C и 3,1 °C соответственно. Абсолютный максимум был зарегистрирован 23 июня 2021 года и составил 36,5 °C. Однако, в отдельные дни на солнце температура повышалась до +40° и выше. Абсолютный минимум — 17 января 1940 года. В тот день столбик термометра опустился до отметки −39,1 °C.

Примечания 

Минск
География Минска